John Paulet kan syfta på bland andra:

* John Paulet, 2:e markis av Winchester (omkring 1510–1576), engelsk peer
 John Paulet, 5:e markis av Winchester (omkring 1598–1675), engelsk peer

Se även 
 John Poulett